Република Хатай или Държавата Хатай (; ) е квазидържавно образувание просъществувало в периода 7 септември 1938 г. – 29 юни 1939 г.

История 
Създадено е на основата на османския Санджак Александрета, който след Първата световна война става част от френските подмандатни Сирия и Ливан. На 15 март 1923 г. турският президент Мустафа Кемал Ататюрк заявява, че тази територия е от векове турска и трябва да бъде върната към отечеството. През 1936 г. Ататюрк поставя „Хатайският въпрос“ пред Обществото на народите, вследствие на което представители на Белгия, Великобритания, Нидерландия, Турция и Франция съставят хатайска конституция, която дава на областта широка автономия. В средата на 1938 г. при изборите за 40-членното законодателно събрание 22-ма от избраните представители са турци, 9-има - алауити, 5-има - арменци, 2-ма - сунити и 2-ма - арабски християни. Това етническо парламентарно съотношение позволява на 16 февруари 1939 г. да бъде въведено турското законодателство на територията на Хатай, а на 13 май същата година да се въведе като платежно средство турската лира.

На 29 юни 1939 г. държавата Хатай е анексирана от Турция.

Източници 
 Sökmen, Tayfur: , Ankara 1992, ISBN 975-16-0499-0.
 Dr. Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu, Türk Tarih Kurumu, 1966

Външни препратки 

Исторически държави в Близкия Изток
Исторически държави в Азия
История на Сирия
История на Турция
Вилает Хатай